Vieille-Eglise kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vieille-Église, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Vieille-Église-en-Yvelines, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,